Az ötödik elem (Five the Hard Way) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának hetedik epizódja, összességében pedig a hatvannegyedik.

Az epizód elején Gretchen házában láthatjuk a fogvatartott Zsebest. Megfenyegeti és összevágdossa a kezét, de kiderül, hogy Zsebes nem tud sokat a Scylláról.

A raktárban Michaelék elmagyarázzák Selfnek, hogy el kell menniük Las Vegasba, hogy megszerezzék az ötödik kártya tartalmát, egy bizonyos Howard Scuderitől. Self négyszemközt elmondja Mahone-nak, hogy mostantól saját maga is veszélyben van, mivel Wyatt figyeli őt. Mahone elmondja, hogy egy mérnök át tudta verni és csapdába csalta, vagyis a "játékát saját maga ellen fordította".

Zsebes recepciósnője, Trishanne felhívja Bellicket és közli vele, hogy információkkal tud szolgálni Zsebes hollétével kapcsolatban, pénzért cserébe. Amíg Lincoln, Sara, Sucre és Roland Las Vegasba utaznak, Michael, Mahone és Bellick a Zsebes ügyet rendezik. Mint kiderül, ez csak Zsebes csapdája és foglyul ejti őket, ám Mahone-nak sikerül elmenekülnie. Zsebes Michaelt és Bellicket a házába viszi, ahol megzsarolja Scofieldet, ha nem segít megfejteni a madárhatározó tartalmát, megöli.

Mahone találkozik Selffel, és elkéri a GPS követő készüléket, hogy megmentse Michaelt, valamint kéri az ügynököt, hogy a terv szerint járjon el.

Eközben a csapat másik fele megérkezik Las Vegasba, ahol Rolandot egyből kiszúrják a biztonságiak egy kaszinóban. Lincoln megkérdezi Sarát, hogy tudja e, mi van Michaellel. Erre ő kifaggatja Lincet, hogy mire céloz. Lincoln elmondja, hogy az anyjuk agytumorban vesztette életét 31 éves korában és szintén részleges orrvérzései voltak, mint most Michaelnek. Michael is épp hogy betöltötte a 31. életévét.

Zsebesnél Michael tanulmányozza a könyvet, és talál egy 'Gate' feliratú oldalt, amit eltesz és érdeklődni kezd Theodore-tól a Gate-ről. Zsebes rákényszeríti Michaelt, hogy elárulja, a könyv valójában egy tervrajz. Eközben Gretchen észreveszi, hogy Bellicken GPS nyomkövető van. Mikor Mahone megérkezik a házba, már csak a két GPS-t látja az asztalon. A padlón talál egy origami hattyút, amit Michael hagyott ott, a könyv 'Gate' feliratú oldalát, ezzel segítve Alexnek.

Trishanne lakásában Michael összerakja a tervrajzot. A titkárnő elárulja Bellicknek, hogy Zsebes nincs egyedül. Michaelnek muszáj elmondania Bagwellnek, hogy a Scylla a Cég fekete könyve, valamint azt is elárulja, hogy ő is 'csak a pénzért' csinálja.

A Tábornok utasítást ad Wyattnek Self megölésére, de az már nem találja a lakásában, mert az ügynök Krantz tábornok irodájánál van. Elmondja neki, hogy ha neki baja esik, eltűnik, vagy meghal, akkor jóval több ügynök fog elkezdeni vizsgálódni utána, és ezzel együtt a Cég ügyeiben is.

Las Vegasban Linc leül Scuderi asztalához játszani, hogy megszerezzék a kártyája tartalmát. Roland számítógépe azonban azt jelzi, hogy az eszköze tele van, és hogy indítsa újra. Sucre egy medencénél szintén a férfi közelébe férkőzik, miután Sara közeledését elutasította. A férfiről kiderül, hogy meleg, ezért kérik meg Sucrét, hogy tegye meg a csapat érdekében.

Eközben Gretchen elrabolja Zsebes kollégáját a Gate-től, aláíratja vele a felmondási papírjait, majd pedig megfojtja a férfit. Ezután Zsebes és Michael elmennek az irodába, ahol a kis tároló szoba van. A tárolóban Michael felszedi a szőnyeget, és egy lejáratot találnak, ahova lemennek. Ekkor Mahone tűnik fel és bezárják Theodore-t egy helyiségbe, ezzel megint átverve őt.

Eközben Sucre a medencéhez megy, ahol Scuderi is van és félmeztelenre vetkőzik. Erre a férfi meginvitálja a lakosztályába. A férfi szobájában megszerzik Scuderi kártyájának tartalmát és kiderül, hogy a férfi nem homoszexuális. Pénzt ajánl fel Sucrénak, hogy elégítse ki a feleségét. Mikor a csapat elhagyná a hotelt, Roland leül játszani, és egyfolytában nyer. Mikor Sucre visszamegy, hogy megkeresse, látja, hogy a biztonságiak elveszik tőle az eszközét, aminek segítségével nyert.

A Gate előtt Michael elmagyarázza a tervrajzot Mahone-nak és Selfnek, amiben az iroda alatti lejárat van és hogy ott tudják majd dekódolni a Scyllát. Ám egy mobiltelefon csörgését hallják egy szemetes alól, valamint egy borítékot találnak. Gretchen az, aki elmondja Selfnek, hogy a madárhatározó többi részét csak akkor kapják meg, ha átadják neki Zsebest.
Az epizód azzal fejeződik be, hogy Michael átveszi a telefont és megkérdezi, hogy ki az, mire Gretchen szólal meg.

A szökés epizódjai